Гонка переслідування на 10 км серед жінок у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшла 11 лютого в лижно-біатлонному комплексі «Лаура». В ній взяли участь 60 найкращих спортсменок за підсумками спринту.

Медалісти

Змагання 

 Настасія Дуборєзова отримала 4 хвилини штрафу за непроходження штрафних кіл.

27 листопада 2017 року МОК прийняв рішення про дискваліфікацію Ольги Вілухіної та Яни Романової, а 1 грудна — Ольги Зайцевої. Їхні результати в даній гонці анульовані.

Примітки

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2014
2014 у біатлоні